Solsbury Hill – niewielkie wzgórze (188 m n.p.m.) w Somerset w Anglii
 Solsbury Hill – piosenka Petera Gabriela